Aimwell ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aimwell (Alabama), im Marengo County
 Aimwell (Louisiana), im Catahoula Parish

Sonstiges:
 Aimwell (Rennpferd) (1782– nach 1786), britisches Vollblut-Rennpferd (Hengst)

im NRHP gelistete Objekte:
 Aimwell Baptist Church, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 08000458